14-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии 
 14-я пехотная дивизия (Болгария)
 14-я пехотная дивизия (Германская империя)
 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция» (1-я украинская)
 14-я лёгкая пехотная дивизия
 14-я пехотная дивизия (Российская империя)
 Соединение, носившее наименование «14-я пехотная дивизия» с 1806 по 1820 год
 Соединение, носившее наименование «14-я пехотная дивизия» с 1820 по 1833 год
 Соединение, носившее наименование «14-я пехотная дивизия» с 1835 по 1918 год
 14-я имени А. К. Степина стрелковая дивизия
 14-я стрелковая дивизия (СССР)
 14-я гвардейская стрелковая Винницкая ордена Ленина Краснознамённая ордена Кутузова дивизия
 14-я словенская дивизия

Моторизованные, мотострелковые, механизированные дивизии 
 14-я гвардейская механизированная Полтавская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия
 14-я гвардейская мотострелковая Полтавская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия
 14-я моторизованная дивизия (вермахт)
 14-я дивизия специального назначения

Танковые дивизии 
 14-я танковая дивизия (вермахт)
 14-я танковая дивизия (СССР) (1940—41)
 14-я танковая дивизия (СССР) (1974—89)
 14-я бронетанковая дивизия (США)

Кавалерийские дивизии 
 14-я кавалерийская дивизия (Российская империя)
 14-я кавалерийская дивизия (формирования 1920 года)
 14-я Майкопская кавалерийская дивизия
 14-я кавалерийская Коммунистического интернационала молодёжи ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Красной Звезды дивизия имени тов. Пархоменко

Артиллерийские дивизии 
 14-я ракетная Киевско-Житомирская ордена Кутузова дивизия

Авиационные дивизии 
 14-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия
 14-я гвардейская истребительная Кировоградско-Будапештская Краснознамённая ордена Суворова авиационная дивизия
 14-я смешанная авиационная дивизия
 14-я воздушная дивизия

Дивизии кораблей ВМФ СССР 
 14-я дивизия подводных лодок
 14-я дивизия крейсеров

Дивизии ПВО 
 14-я дивизия ПВО (СССР)